GROM, de Groene Omroep
 Grom (album), het tweede album van de band Behemoth
 Grom, dierengeluid of menselijke uitroep
 ORP Grom, een Poolse torpedobootjager van de Gromklasse
 Gromklasse, een scheepsklasse bij de Poolse marine
 Grom (plaats), een dorp in het Poolse woiwodschap Ermland-Mazurië, in powiat Szczycieńskim
 Grom (visafval)
't Grom, een museum in Sint-Kathelijne-Waver